DVI steht für:
 Digital Visual Interface, eine Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Videodaten
 Device independent file format, ein von TeX erzeugtes Ausgabeformat

D.VI steht für:
 Albatros D.VI, deutsches Militär-Testflugzeug
 Aviatik D.VI, deutsches Militärflugzeug
 Fokker D.VI, deutsches Militärflugzeug
 Kondor D.V, deutsches Militärflugzeug der Kondor Flugzeugwerke
 LVG D.VI, deutsches Militärflugzeug der Luftverkehrsgesellschaft (LVG)
 Pfalz D.VI, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.VI, deutsches Militärflugzeug
 Schütte-Lanz D.VI, deutsches Militärflugzeug
 Siemens-Schuckert D.VI, deutsches Militärflugzeug der Siemens-Schuckertwerke

D VI steht für:
 Bayerische D VI, königlich-bayerische Dampflok

Siehe auch:
 D6

DVI